Le tournoi de squash Virginia Pro Championship 2006 est l'édition 2006 du tournoi Virginia Pro Championships qui se déroule à Richmond (Virginie) du 27 janvier au . Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 3 Star et il est doté de  de prix. 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Ryan Donegan.

John White remporte le titre en battant en finale Adrian Grant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Virginia Pro Championships

Liens externes 

Virginia Pro Championships
Sport aux États-Unis en janvier 2006
Sport aux États-Unis en février 2006
Squash en 2006